Adoptada fue un reality show brasileño coproducido y exhibido por la MTV Brasil, un spin-off del reality Papito In Love, lanzado en 2014. Fue la primera producción de la MTV Brasil a ser exhibida internacionalmente, fue transmitida en Europa, más precisamente en Portugal, adónde estrenó inmediatamente después del término de la 1ª temporada, el día 10 de diciembre por la MTV Portugal en el cual exhibe regularmente en su programación. El programa fue indicado al Emmy Internacional 2016 en la categoría Programa de entretenimiento no-roteirizado.

Parcela 
El programa acompaña la vida de Maria Eugênia Suconic, conocida cariñosamente por Mareu, en que cada episodio ella se cambia para la casa de una familia diferente durante una semana, en la cual ella es "adoptada" como miembro oficial y tiene que pasar por la misma rutina de los demás habitantes, adhiriendo a las costumbres, horarios y al cotidiano en general.

Reparto 
 Presentación
 Maria Eugênia Suconic

 Comisión
 Supla – exnovio y amigo (1ª temporada)
 Cleber Tumasonis – amigo (1ª temporada)
 Érica Suconic – prima (1ª temporada)
 Nilo Caprioli – amigo (2–4ª temporada)

Episodios

Exhibición internacional

Premios e indicaciones

Enlaces externos 
 Website 
 Website (en español) 

Programas de televisión en portugués
Reality shows de Brasil